Поречская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Поречская волость (Пинский уезд) — в составе Минской губернии
 Поречская волость (Можайский уезд) — в составе Московской губернии
 Поречская волость (Шлиссельбургский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Поречская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Поречская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии
 Поречская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии